Kasky est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Cameron Kasky (né en 2000), activiste américain contre les armes à feu
 (né en 1944), activiste américain contre la fausse publicité

Voir aussi
Käsky, film finlandais de 2008

Homonymie de patronyme